Волт Дісней (англ. Walt Disney МФА: [ˈwɔlt ˈdɪzni] Во́лт Ди́зні, при народженні Волтер Елаяс Дісней англ. Walter Elias Disney, *5 грудня 1901 — †15 грудня 1966) — американський художник-мультиплікатор, кінорежисер, актор, сценарист і продюсер, засновник компанії «Walt Disney Productions».
 Дісней Ворлд (англ. Disney World), офіційна назва — «Всесвітній центр відпочинку Волта Діснея» (англ. Walt Disney World Resort) — найбільший і найвідвідуваніший центр розваг у світі.
 Рой Едвард Дісней (англ. Roy Edward Disney, 10 січня 1930 — 16 грудня 2009) — американський художник-мультиплікатор, бізнесмен та керівник компанії The Walt Disney.
 Джеймс Дісней-Мей (англ. James Disney-May, 4 серпня 1992) — британський плавець.
 The Walt Disney Company, Компанія Дісней, «Світ Діснея», а 1992 року біля Парижа відкритий Євродіснейленд.
 Рой Олівер Дісней, Олівер Дісней (англ. Roy Oliver Disney, 24 червня 1893 — 20 грудня 1971) — американський підприємець, банкір та кінопродюсер.
 Білл Дісней, Білл Дейл Дісней (англ. Bill Dale Disney; нар. 3 квітня 1932, Топіка (Канзас) — пом. 22 квітня 2009, Лейк-Гавасу-Сіті) — американський ковзаняр.
 Діана Дісней Міллер, Діана Марі Дісней Міллер (нар. 18 грудня 1933 — пом. 19 листопада 2013) була найстаршою та єдиною біологічною дитиною Волта Діснея та його дружини Ліліани.
 Джек Дісней, Джек Вейн Дісней (англ. Jack Wayne Disney; нар. 15 червня 1930, Топіка, Канзас, США) — американський велосипедист.